«Необычный друг» — советский рисованный мультипликационный фильм по сценарию Юрия Яковлева по его рассказу «Я иду за носорогом».

Сюжет 
Мультфильм повествует о дружбе мальчика и носорога.

Создатели 
 Автор сценария: Юрий Яковлев
 Режиссёр: Стелла Аристакесова
 Художники-постановщики: С. Калачёв, Константин Карпов
 Композитор: Евгений Ботяров
 Оператор: Кабул Расулов
 Звукооператор: Борис Фильчиков
 Художники-мультипликаторы: Галина Баринова, Александр Горленко, Эльвира Маслова, Александр Мазаев, Иосиф Куроян, Владимир Зарубин, Елена Малашенкова, Ольга Орлова, Олег Сафронов, Л. Крылова
 Художники: Ирина Светлица, Елена Гололобова, Елена Танненберг
 Ассистенты: Татьяна Домбровская, Светлана Скребнёва
 Редактор: Наталья Абрамова
 Директор картины: Любовь Бутырина
 Роли озвучивали:
 Светлана Харлап — мальчик Алексей Бочаров,
 Евгений Леонов — текст от автора / носорог Носик,
 Елена Камбурова — учительница Валентина Васильевна,
 Татьяна Пельтцер — работница зоопарка

См. также 
 «Просто так» — мультфильм режиссёра Стеллы Аристакесовой

Литература 
  . Иллюстрации и текст по мультфильму.

  . Иллюстрации и текст по мультфильму.

Ссылки 
 

Мультфильмы 1975 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы о школьниках
Фильмы по сценариям Юрия Яковлева
Рисованные мультфильмы СССР 1975 года
Мультфильмы Стеллы Аристакесовой